Panthera je rod kočkovitých šelem (zlidověle panteři), sesterský k rodu Neofelis (pardáli), do kterého se řadí nejznámější velké kočky – tygr, lev, levhart, jaguár a irbis.

Druhy 
Extantní druhy:
 Panthera leo (lev)
 Panthera onca (jaguár)
 Panthera pardus (levhart skvrnitý)
 Panthera uncia (irbis) – dříve řazen do samostatného rodu Uncia
 Panthera tigris (tygr)

Fosilní (mnohdy nejisté) druhy:
 † Panthera atrox (lev americký) – dříve považovaný za poddruh lva, podle novějších studií může jít o samostatný druh
 † Panthera blytheae – možný předek či sesterský druh irbisa
 † Panthera crassidens – druh s nejasným zařazením, pravděpodobně totožný s jinou kočkovitou šelmou; někdy řazen k levhartovi
 † Panthera gombaszoegensis (včetně † Panthera toscana a † Panthera schreuderi) – prehistorický evropský jaguár
 † Panthera palaeosinensis – možný předek tygra (starší názory) či spíše levharta nebo lva (novější pohled), žil ve východní Asii
 † Panthera schaubi je totožný s Panthera pardoides a již nebývá řazen mezi velké kočky, nýbrž do rodu Puma.
 † Panthera shawi – zřejmě poddruh lva z jižní Afriky
 † Panthera spelaea (lev jeskynní) – prehistorický lev, jehož linie se oddělila od druhu Panthera leo před téměř dvěma miliony let.
 † Panthera youngi – prehistorická východoasijská velká kočka podobná lvovi, možná se lvem identická
 † Panthera zdanskyi – prehistorická velká kočka příbuzná tygrovi

Fylogeneze 
Taxonomie velkých koček (Pantherinae) a rodu Panthera stále není ustálena. Níže uvedený kladogram je založen na morfologii a vychází ze studie Mazáka, Christiansena a Kitchenera (2011).

Molekulární analýza ovšem ukazuje poněkud odlišné výsledky. Následující dva kladogramy vycházejí ze studie z roku 2015, jejímiž autory jsou Li, Eizirik, Davis a Murphy. Horní kladogram je založen na jaderném genomu, spodní kladogram na mitochondriálním genomu. Fosilní druhy studie neuvádí (získání použitelného vzorku DNA je u fosilních druhů velmi obtížné, ne-li nemožné).

Reference

Externí odkazy 
 
 

 
Velké kočky